Джорджина () — один з найбільших фосфоритоносних басейнів у світі, розташований в Австралії.
 Джорджина — річка в Австралії, у штаті Квінсленд.
 Джорджина () — містечко в провінції Онтаріо у Канаді.